El término chiquihuite puede referirse, en esta enciclopedia:

a un chiquihuite, el nombre que reciben en México algunos géneros de canastas tejidas con palmito o tule;
al Cerro del Chiquihuite, el nombre de un cerro que forma parte de la Sierra de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México.
al Cerrito del Chiquihuite un yacimiento arqueológico en el estado de Tlaxcala.